Julius Wolff – matematico olandese
 Julius Wolff – chirurgo tedesco
 Julius Wolff – sceneggiatore tedesco